Il Torneo di Miami 1988 (conosciuto anche come Lipton International Players Championships,per motivi di sponsorizzazione) 
è stato un torneo di tennis giocato sulla cemento. 
È stata la 4ª edizione del Torneo di Miami, che fa parte del Nabisco Grand Prix 1988 e del WTA Tour 1988. 
Sia il torneo maschile che quello femminile si sono giocati al Tennis Center at Crandon Park di Key Biscayne in Florida, dal 14 al 28 marzo 1988.

Campioni

Singolare maschile 

 Mats Wilander ha battuto in finale  Jimmy Connors 6–4, 4–6, 6–4, 6–4

Singolare femminile 

 Steffi Graf ha battuto in finale  Chris Evert 6–4, 6–4

Doppio maschile

 John Fitzgerald /  Anders Järryd hanno battuto in finale  Ken Flach /  Robert Seguso 7–6, 6–1, 7–5

Doppio femminile

 Steffi Graf /  Gabriela Sabatini hanno battuto in finale  Gigi Fernández /  Zina Garrison 7–6 (8–6), 6–3

Collegamenti esterni